Galandi ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Galandi (* 1962), deutscher Ruderer
 Ricardo Galandi (* 1989), deutscher Volleyballspieler